Merugia är ett släkte av svampar. Merugia ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Merugia